Rua, em sua acepção original, é um espaço público urbano;

Pessoas
Fernando de la Rúa (1937-2019) 
Maurício Rua (1981-)
Miguel Rua (1837-1910)
Murilo Rua (1980-)

Localidades

Rua (Alcofra)
Rua (Moimenta da Beira)
Ou ainda:
A Rúa

Ver também

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de transporte